Sprint kan syfta på

 Sprint (teknik) – ett fästelement, ofta tillverkad i metall eller plast, som används för att förbinda två eller flera komponenter med varandra
 Sprintdistans – en kortdistans inom flera sporter
 Sprint Corporation – ett amerikanskt telefonbolag 
 SPRINT – en term som används inom vissa gymnasieskolor och innebär att undervisningen sker på två språk
 Sprint – en del av en metodik för systemutveckling Scrum

Se även
 Sprinter